Devil’s Hole – zbiornik wodny w Dolinie Śmierci
 Devil’s Hole – głębia w Morzu Północnym
 Trou du Diable (Devil’s Hole) – jaskinia w Quebecu